Бурмистров, також Бурмістров () — російське прізвище.

Відомі носії

Жінки 
 Бурмистрова Ніна Михайлівна — російськомовна українська поетеса.

Чоловіки 
 Бурмистров Олександр Борисович — російський актор театру ляльок імені С. В. Образцова, заслужений артист Росії.
 Бурмистров Олександр Олегович — російський хокеїст, центральний нападник. Виступає за «Вінніпег Джетс» у Національній хокейній лізі.
 Бурмистров Олександр Олександрович — депутат Верховної Ради УРСР 4-9-го скликань.
 Бурмістров В'ячеслав Олександрович (*1982) — український футболіст, півзахисник.
 Бурмістров Олександр Олександрович (*1955) — радянський футболіст, нападник.

Також 
 Бурмістрова